CRYBG3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 970 амінокислот, а молекулярна маса — 330 633.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки